Estiva (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Estiva (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Estiva Gerbi, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Barra da Estiva, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia